Таланчук, Елена Михайловна (1943—2003) — советский и украинский фольклорист, этнограф и литературовед.
 Таланчук, Николай Михайлович (1936—1999) — советский и российский учёный-педагог, член-корреспондент РАО (1996).
 Таланчук, Пётр Михайлович (род. 1939) — украинский политический и общественный деятель.